

Codici 
 CFH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Clifton Hills (Australia)

Religione 
 CFH – sigla dei Fratelli dell'Immacolata Concezione della Beata Maria Vergine (Congregazione dei Fratelli di Huijbergen)

Musica 
 CFH – Sigla Di Cowboys From Hell, soprannome dato alla band Pantera